Руднево или Руднёво:

Населённые пункты

Россия 
 Руднево — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Руднево — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Руднево — деревня в Каширском районе Московской области.
 Руднево — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Руднево — село в Болховском районе Орловской области.
 Руднево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Руднёво — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Руднево — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Руднево — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Руднево — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Руднево — посёлок станции в Узловском районе Тульской области.

Украина 
 Руднево — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Руднево — село в Путивльском районе Сумской области.

Иное 
 Руднево — железнодорожная платформа в Узловском районе Тульской области.
 Руднёво — электродепо Московского метрополитена.
 Руднёво — проектное название станции метро «Некрасовка».